Bellotto:
 Bernardo Bellotto
 Heloísa Liberalli Bellotto
 Tony Bellotto

Desambiguação